Махан может означать:
Религия
 Ма́хан или Ма́хат () — в индуизме и буддизме божественный дух, верховный разум.
История
 Маха́н () — древнекорейский племенной союз.
Топонимы
 Маха́н () — муниципалитет в Испании.
 Маха́н () — город в Иране, провинция Керман.
Персоналии
  (; 1867—1935) — чешский композитор, публицист и фольклорист.
 Оркен Махан (род. 1998) — казахстанский футболист.
  (; род. 1948) — венгерский теннисист.
 Ти́бор Ри́чард Маха́н (; 1939—2016) — американский философ венгерского происхождения.
Кулинария
 Ма́хан (, ) — сыровяленая колбаса из конины.